Sven Bergqvist, švedski hokejist in nogometaš, * 20. avgust 1914, Stockholm, Švedska, † 16. december 1996, Švedska.

Bergqvist je večino svoje hokejske kariere igral za klub Hammarby IF. 

Nastopil je tako na Zimskih olimpijskih igrah 1936 za švedsko hokejsko reprezentanco, kot tudi na Poletih olimpijskih igrah 1936 za švedsko nogometno reprezentanco.

Leta 1999 je bil sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih, leta 2012 pa še v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled hokejske kariere 

|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 32/33
|
|
| 9
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 33/34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 34/35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 35/36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 36/37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 37/38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 38/39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 39/40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 40/41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 41/42
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 42/43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 44/45
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 45/46
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski napadalci
Švedski nogometaši
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1936
Nogometaši Poletnih olimpijskih iger 1936
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Hammarby IF
Hokejisti AIK
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih
Športniki več športov
Nogometaši Hammarbyja IF
Švedski nogometni trenerji
Trenerji Hammarbyja IF